Petite France est un toponyme utilisé en France pour désigner :
 La Petite France, un quartier de Strasbourg, en Alsace.
Petite France, un village de la commune de Saint-Paul, à La Réunion.